Жиляево — название населённых пунктов в России:

 Жиляево — деревня в Курском районе Курской области.
 Жиляево — деревня в Урицком районе Орловской области.

См. также 
 Жиляев